FBW steht für:

 Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW), eine Einrichtung mit Behördenstatus
 Fly-by-wire, eine Steuertechnik für Luftfahrzeuge
 Förderung der beruflichen Weiterbildung, siehe  Bundesagentur für Arbeit
 Franz Brozincevic (Fahrzeughersteller), einen ehemaligen Schweizer Fahrzeughersteller in Wetzikon
 Franziskanisches Bildungswerk
 Fernwärmegesellschaft Baden-Württemberg, ein landeseigenes Energieversorgungsunternehmen 
 Verein zur Förderung des Reitsports mit Baden-Württembergischen Pferden
 Freies Bildungswerk Rheinland

FBW